Monte Grande, ville d'Argentine
 Monte Grande, montagne du Cap-Vert